Lakehurst peut faire référence à :
 Lakehurst, ville du New Jersey